Dolmen de la Colle bezeichnet
 Dolmen de la Colle (Ampus) bei Ampus, Département Var, Frankreich
 Dolmen de la Colle (Mons) bei Mons, Département Var, Frankreich